Gangsta’s Paradise ist

 ein Album des US-amerikanischen Rappers Coolio, siehe Gangsta’s Paradise (Album)
 der Titelsong aus diesem Album, siehe Gangsta’s Paradise (Lied)